

Astronomia
 9950 ESA – asteroide near-Earth

Geografia 
 Esa – fiume della Corsica

Sigle 
 European Space Agency – denominazione in inglese dellAgenzia spaziale europea
 European Society of Anaesthesiology – nome inglese della Società Europea di Anestesiologia
 Emorragia subaracnoidea
 European Scuba Agency – Agenzia subacquea europea
 Edizioni scientifiche e artistiche – Casa Editrice di Torre del Greco
 Edizioni scientifiche associate – Casa editrice romana.
 Ente sviluppo agricolo – ente pubblico della Regione Siciliana
 Enterprise Social Aggregator – Social Software, aggregatore gestione e analisi delle reti sociali Collab – DIB – Università degli Studi di Bari 
 Ελληνική Στρατιωτική Αστυνομία – servizio segreto della Grecia durante la dittatura dei colonnelli
 Enthusiast System Architecture – Standard di NVIDIA per il monitoraggio del PC
 Entertainment Software Association (Interactive Digital Software Association fino al 2003) – associazione che raccoglie le maggiori industrie videoludiche del nordamerica
 European Speedster Assembly – evento di speedrun per beneficenza tenuto in Svezia
 Ethiopian Standards Agency

Codici 
 ESA – codice nazionale CIO di El Salvador
 ESA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Esa'ala (Papua Nuova Guinea)
 ESA – vecchio codice valutario ISO 4217 della Peseta spagnola (conto A) (ora sostituita dall'Euro-EUR), ex valuta della Spagna

Musica 
 Esa – rapper italiano noto anche come El Presidente

Onomastica
 Esa – forma finlandese del nome proprio di persona Isaia

Scienze
Esa: in greco moderno e antico per indicare il numero sei